Бенева́н-э-Шарбийа́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Сен-Бонне-ан-Шансор. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05020.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 280 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 163 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 116 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 72,8 %). Из 116 активных работали 106 человек (58 мужчин и 48 женщин), безработных было 10 (4 мужчины и 6 женщин). Среди 47 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Петет, фасад часовни — исторический памятник.
 Церковь (XIX век).
 «Дом истории», часть музея под открытым небом.
 Холм «Три креста».
 Пруд Барбейру, остатки старого канала Мал-Кро.
 Римский мост.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки